Чемпионат Нидерландов 2015 прошёл в Амстердаме с 4 по 12 июля 2015 года.

 Категория: 15-я (средний рейтинг: 2616).

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Нидерландов по шахматам
2015 год в шахматах
Июль 2015 года
Спорт в Нидерландах в 2015 году
Спортивные соревнования в Амстердаме